

Persone 
 Carlo Gritti Morlacchi (1777-1852) – vescovo cattolico italiano
 Federico Morlacchi (1993) – nuotatore italiano
 Francesco Morlacchi (1784-1841) – compositore e operista italiano
 Giuseppina Morlacchi (1843-1886) – ballerina e attrice italiana naturalizzata statunitense
 Jessica Morlacchi (1987) – cantante e bassista italiana
 Lucilla Morlacchi (1936-2014) – attrice teatrale e cinematografica italiana
 Vernon De Marco Morlacchi (1992) – calciatore argentino naturalizzato slovacco

Altro 
 Conservatorio Francesco Morlacchi – istituzione di alta cultura operante in Umbria e con sede a Perugia
 Morlacchi – popolazione appartenente al gruppo dei Valacchi, che vive nelle Alpi Dinariche
 Morlacchi Editore – casa editrice italiana
 Teatro Morlacchi già "Teatro del Verzaro" – teatro di Perugia

Pagine correlate 
 Morlacco